Информбюро:

 Коминформ — организация-преемник Коминтерна
 Совинформбюро — главное советское новостное агентство (до середины 1950-х гг.)
 Росинформбюро — информационное агентство